Mozarthaus oder Mozart-Haus bezeichnet:

 das Geburtshaus von Wolfgang Amadeus Mozart in der Getreidegasse (Salzburg)
 das Tanzmeisterhaus, ab Oktober 1773 Wohnhaus von Wolfgang Amadeus Mozart (Mozart-Wohnhaus) am Makartplatz 8 in Salzburg
 das Haus für Mozart in Salzburg
 das Leopold-Mozart-Haus Augsburg
 die Mozartwohnung in Wien
 das Mozarthaus Heimberg, Stammheimat der Familie Mozart im Fischacher Weiler Heimberg
 das Mozarthaus St. Gilgen